Bassow ist der Familienname folgender Personen:

 Jemeljan Sofronowitsch Bassow (1705–1765), russischer Forschungsreisender
 Nikolai Gennadijewitsch Bassow (1922–2001), russischer Physiker und Nobelpreisträger

Bassow bezeichnet zudem:
 einen Ortsteil der Gemeinde Datzetal in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Basso